Kjellbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kjellbergstjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Kjellbergstjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,73 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn